Selbitz peut désigner : 
 Selbitz, une commune de Bavière en Allemagne
 Selbitz, une rivière d’Allemagne,  affluent de la Saale